Ву́лиця Бри́нського — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Бринського — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Бринського — вулиця в місті Тлумач Івано-Франківської області.

Вулиці, названі на честь людей